Himmelteich steht für:

 Himmelsteich, ein regenbefülltes Stillgewääser
 Himmelteich (Wien), Teich in Donaustadt, Wien